Okuno est un nom japonais qui peut faire référence à :

Un nom de famille  
 Ayaka Okuno (1995- ), joueuse de tennis japonaise ; 
 Chloe Okuno (-), réalisatrice américaine ;  
 Fumiko Okuno (1972- ), nageuse synchronisée japonaise ; 
 Haruna Okuno (1999- ), lutteur japonais ;  
 Hiroaki Okuno (1989- ), footballeur japonais ; 
 Ryosuke Okuno (1968- ), footballeur japonais ; 
 Seiichiro Okuno (1974- ), footballeur japonais ; 
 Takeo Okuno (1926-1997), critique littéraire japonais.

Un lieu 
 Okuno-in, cimetière au Japon, sur le mont Kōya.